Kentaur, mitološko biće (latinski Centaur)
 Centaur Technology, procesorski proizvodni ogranak firme IDT
 Centaur (raketa), posljednji stadij rakete pri lansiranju.
 Centaur (tenk), britanski tenk iz II. svjetskog rata 

fi:Kentauri (täsmennyssivu)